Maccagnia är ett släkte av svampar. Maccagnia ingår i familjen Hydnangiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Maccagnia